Krakevitz (auch: Krackewitz) ist der Familienname von
 Barthold von Krakewitz (1582–1642), deutscher lutherischer Theologe und Generalsuperintendent in Pommern
 Albrecht Joachim von Krakevitz (1674–1732), deutscher lutherischer Theologe und Generalsuperintendent in Pommern

siehe auch:
 Krakewitz (Adelsgeschlecht)